

Населені пункти та їхні частини
 Ліски — село в гміні Долгобичів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Ліски — село в гміні Городло Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Ліскі — село в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ліскі — село в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліскі — село в гміні Старі Юхи Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліскі — частина села Слопніце в гміні Слопніце Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ліскі — осада в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліскі — осада в гміні Семпополь Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки